Langenfelde bezeichnet

 einen Ort im Hamburger Bezirk Eimsbüttel, siehe: Langenfelde (Hamburg)
 einen Ortsteil der Gemeinde Glewitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil des Ortes Bokel in der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Langenfelde, bis 1938 Groß Wersmeningken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Belkino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: 
 Langenfeld
 Langefeld
 Langeveld